Эра́к () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Эрак.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джаверсиан (بخش جاورسيان)
 Сербенд (بخش سربند)
Население области на 2006 год составляло 602 971 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Меркези